Niemcy:
 Nebel – gmina na wyspie Amrum, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland
 Nebel – rzeka w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie
 Nebel – jezioro